Feteira (Angra do Heroísmo), een plaats in de Portugese gemeente Angra do Heroísmo
 Feteira (Horta), een plaats in de Portugese gemeente Horta